Даккы () — село в Таттинском улусе Якутии России. Входит в состав Жохсогонского наслега. Население —  чел. (), большинство — якуты .

География 
Село расположено на северо-востоке центральной части региона, на правом берегу реки Татта.

Расстояние до улусного центра — пгт Ытык-Кюёль — 11 км, до центра наслега — села Боробул — 21 км.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 80 % от общей численности населения в 5 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).

Транспорт 
В 1 км от села, на другом берегу Татты, проходит федеральная автотрасса Колыма.

Примечания 

Населённые пункты Таттинского улуса